Alvin (Illinois)
Alvin (Texas)
DSV Alvin — submersível da Marinha dos Estados Unidos

Desambiguações de topônimos